TL;DR, abreviatura inglesa de too long; didn't read (en español, "demasiado largo; no lo he leído"), es una jerga de internet para decir que algún texto ha sido ignorado debido a su gran longitud. A veces también se usa como abreviatura de too lazy; didn't read, "Demasiado perezoso; no lo he leído". Es también utilizado con el significado de un resumen de un artículo.

La frase data de al menos 2003.

Uso en Reddit 
Los mensajes largos en Reddit también suelen ir acompañados por un resumen de una frase o un breve párrafo, que viene precedida por la frase "TL;DR", y la abreviatura se utiliza a veces como un sustantivo que denota un resumen, como en "Por favor incluya un TL;DR".

El bot autotldr, creado en 2011, resume automáticamente artículos nuevos en su sección de comentarios.

Referencias 

Acrónimos
Fenómenos de Internet